Dit is een lijst van de 373 deelgemeenten (njësitë administrative përbërëse) van Albanië na de gemeentelijke herinrichting van 2015. 

Na deze herinrichting blijven er 61 fusiegemeenten, die alle aangeduid worden als gemeente (bashkia).

Zie ook 
 Lijst van gemeenten van Albanië
 Tabel van Albanese steden

 Lijst
deelgemeente